Watch může být:

 Watch (Unix) – GNU nástroj příkazové řádky
 Watch (album) – album skupiny Manfred Mann's Earth Band z roku 1978
 Watch (film) – americký dokumentární film z roku 2001
 Watch (Kentucky) – osada v Kentucky
 Apple Watch – chytré hodinky od firmy Apple